Název Liešňanský potok má více vodních toků:

 Liešňanský potok (přítok Drietomice) – (nazýván také Žitkovský potok) – levostranný přítok Drietomice v okrese Uherské Hradiště a na Slovensku v okrese Trenčín
 Liešňanský potok (přítok Hronu) – levostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Žarnovica
 Liešňanský potok (přítok Slatiny) – levostranný přítok Slatiny na Slovensku v okrese Detva